Viqueira puede referirse a:

Personas 
 Emilio Viqueira (1974-), exfutbolista español.
 Johán Vicente Viqueira (1886-1924), escritor español.
 Katie Viqueira (1964-), cantante argentina.